Iuda se poate referi la:

Iuda Iscarioteanul, apostolul care s-a lepădat, l-a trădat pe Iisus
Evanghelia după Iuda, o scriere gnostică ce conține un presupus dialog între Iisus Hristos și discipolul său Iuda Iscarioteanul
Iuda-Tadeul (apostol), un alt apostol, care este uneori identificat ca "Iuda, fratele lui Iisus" (fiind fratele lui Iacob cel Drept)
Epistola lui Iuda, penultima carte din Noul Testament, atribuită în mod tradițional apostolului Iuda-Tadeul
Iuda (personaj din Vechiul Testament), fiu al lui Iacob
Tribul lui Iuda, una din cele douăsprezece seminții ale lui Israel
Regatul Iuda (circa 931–586 î.Hr.), unul dintre cele două succesoare ale Regatului evreu unit